Saint Pantaleon, Saint-Pantaleon eller Saint-Pantaléon kan syfta på följande:
 Pantaleon (helgon) – även känd som Sankt Pantaleimon

Geografi

Frankrike 

 Saint-Pantaléon, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Pantaléon, Vaucluse, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pantaléon-de-Lapleau, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pantaléon-de-Larche, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pantaléon-les-Vignes, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,